Juan Carlos Onetti Borges – scrittore e giornalista uruguaiano
 Luigi Onetti – pittore italiano